Loom (band)
Loom (computerspel)
Rainbow Loom, speelgoed waarmee van gekleurde elastiekjes armbandjes en figuurtjes gemaakt worden